Да́рий Ильи́ч Нагуевский  ( — 1918) — филолог, заслуженный профессор римской словесности.

Биография 
Родился в селе Орлово, Балтского уезда Подольской губернии, в дворянской семье. Получив воспитание дома, в 1860 году сдавал экзамены в III класс Немировской гимназии, но не поступил туда, и в следующем 1861 году, был принят в IV класс 1-й Киевской гимназии. Здесь, под руководством известных латинистов — профессора  университета святого Владимира и директора гимназии  Дэллена,  инспектора Ростовцева и филолога  Андрея Иванова он получил солидную подготовку по предмету своей будущей специальности — латинскому языку. Окончив в 1866 году гимназию, в том же году он поступил на историко-филологический факультет Новороссийского университета. Изучал классическую филологию под руководством профессоров В. Н. Юргевича и др.

В 1870 году за сочинение «Разбор исследования О. Риббека „Der echte und unechte Juvenal“» был удостоен золотой медали и утверждён кандидатом университета. Выдержав особое испытание на учителя латинского языка, он был назначен преподавателем в рижскую Александровскую гимназию. В Риге, с 1875 года, он также преподавал в женской Ломоносовской гимназии. В том же 1875 году он сдал в Новороссийском университете магистерские экзамены и 9 мая 1876 года защитил в Харьковском университете диссертацию «Первая сатира Ювенала».

В 1883 году он защитил в Дерптском университете докторскую диссертацию «De Juvenalis vita observationes» и 18 июня получил должность ординарного профессора на кафедре римской словесности Императорского Казанского университета.

С 28 декабря 1888 года — действительный статский советник.

Награды 
 орден Св. Анны 2-й ст. (1884)
 орден Св. Владимира 3-й ст. (1895)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1899)
 иностранный
 орден Льва и Солнца 3-й ст. (1892)

Сочинения 
 Характер и развитие римской сатиры. — Рига, 1872
 Римская сатира и Ювенал. — Митава, 1879
 Первая сатира Ювенала (Рига, 1875; 2-е изд., Казань, 1885) — магистерская диссертация
 «De Juvenalis vita observationes» (Рига, 1883) — докторская диссертация
 «О популяризации сведений по классической древности» (Воронеж, 1884)
 О последних раскопках на римском Форуме. — Казань: тип. Губ. правл., 1886
 Критические замечания к третьей сатире Ювенала. — Воронеж: тип. В.И. Исаева, 1886
 Третья сатира Ювенала. — Казань: тип. Казан. ун-та, 1887
 О жизнеописании Ювенала. — Казань, 1887
 О рукописях, схолиях и изданиях Ювенала. — СПб., 1888
 Основы библиографии по истории римской литературы. — Казань, 1889
 Библиография по истории римской литературы в России, с 1709 по 1889 г. — Казань, 1889 
 Обозрение персидских монет. — Казань, 1892 
 Обозрение медалей и монет Екатерининской эпохи, хранящихся в Нумизматическом музее Казанского университета / Сост. дир. Музея Д.И. Нагуевский, проф. Казан. ун-та. — Казань: Типо-лит. Ун-та, 1896. — 34 с.
 К биографии профессора Казанского университета П.А. Цеплина: (1804—1807; 1813—1819 гг.): Из отчета о командировке в С.-Петербург и Ригу в 1896 г. — Казань: типо-лит. Ун-та, 1897
 Казанская гимназия накануне основания Казанского университета. (1804—1805 гг.) — Казань: типо-лит. Ун-та, 1900. — 75 с.
 О древнейшей «советской повестке» Казанского университета. — Казань: типо-лит. Ун-та, 1902 
 Остия гавань Рима. — Казань: типо-лит. Ун-та, 1903
 Академический словарь латинского языка = (Thesaurus linguae latinae Academiarum quinque germanicarum) : Критико-библиогр. заметка Д. Нагуевского. — Казань: типо-лит. Ун-та, 1904
 Очерк развития Библиотеки классической филологии при Историко-филологическом факультете Казанского университета (1887-1907 гг.) — Казань: типо-лит. Ун-та, 1906
 Из жизни музеев. — Казань: типо-лит. Ун-та, 1906
 История римского Форума и его памятники / Изд. по новейшим исслед. Д. Нагуевский, проф. Казан. ун-та. — Казань: типо-лит. Ун-та, 1907. — 154 с., 7 л. ил.
 Петр Великий в Карлсбаде в 1711 и 1712 гг.: Ист. очерк Д. Нагуевского. — Рига: Ионк и Полиевский, 1909
 История римской литературы Т. 1—2. — Казань: типо-лит. Ун-та, 1911—1915
 учебные издания латинских классиков с примечаниями
 «Избранные сатиры Горация» (2-е изд., Рига, 1885)
 «Энеида Вергилия» (кн. I—III, Казань, 1886; кн. IV—XII, Казань, 1885—1891)
 стихотворный перевод Энеиды (М., 1888; вместе с Фетом)
 П.Вергилий Марон. Энеида. Песнь I (объяснил Д.Нагуевский). — Царское Село, 1890
 «Вергилий и его эклоги. Очерки из истории римской поэзии» (Ч. I, Казань, 1895)
 Краткий практический курс латинского языка (этимология, синтаксис, упражнения, хрестоматия, словарь) преимущественно для Высших женских курсов и для самообучения в объеме требований для чтения Корн. Непота, Цезаря, Саллюстия, Овидия. — Казань: кн. маг. М.А. Голубева, 1912

Печатался в журнале А. А. Хованского «Филологические записки».

Примечания

Литература 
 
 Нагуевский Дарий Ильич // Список гражданским чинам IV класса : Испр. по 1-е марта 1914 г. [Ч. 1]. — С. 41.

Выпускники Первой Киевской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Новороссийского университета
Заслуженные профессора Императорского Казанского университета
Преподаватели Рижской Александровской гимназии
Действительные статские советники